Pörtschach am Wörthersee (slovenska: Poreče ob Vrbskem jezeru) är en kommun i distriktet Klagenfurt-Land i förbundslandet Kärnten i södra Österrike. Orten, som är belägen vid Wörthersee, hade cirka 2 750 invånare (2018).

Referenser

Externa länkar 

 Officiell webbplats

Orter i Kärnten
Kommuner i Kärnten